Долиште (Варненская область) — село в Болгарии.
 Долиште (Кырджалийская область) — село в Болгарии.